Саургачи́ — название населённых пунктов в России:

 Саургачи — деревня в Усть-Ишимском районе Омской области.
 Саургачи — посёлок в Усть-Ишимском районе Омской области.